Halman steht für:

 Holwan, antike Landschaft im Nordosten Mesopotamiens 

Halman ist der Familienname folgender Personen: 

 Abdullah Halman (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Anna Halman (1992–2006), polnische Schülerin (Suizidfall Ania in Danzig)
 Gregory Halman (1987–2011), niederländischer Baseballspieler
 Talât Sait Halman (1931–2014), türkischer Dichter und Politiker

Siehe auch:
 Hallman
 Hallmann